Werder može biti:
 Werder Bremen, njemački nogometni klub
 Felix Werder, australski skladatelj klasične i elektronske glazbe
 Karl Wilhelm Friedrich August Leopold, Count von Werder, pruski general
 Werder, Etiopija
 Werder (Havel) u Njemačkoj
 nekoliko mjesta u Njemačkoj se zovu Werder, vidi :de:Werder